Васюган — топоним в России:

 Васюган — река в России, левый приток Оби. Длина реки — 1082 км.
 Васюган — упразднённая деревня в Татарском районе Новосибирской области.